Tolan est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1945), joueur de baseball américain ;
 Eddie Tolan (1908–1967), athlète américain ;
 John Tolan (né en 1959), historien franco-américain ;
 Johnnie Tolan (1918–1986), pilote automobile américain ;
 Michael Tolan (1925–2011), acteur américain ;
 Peter Tolan (né en 1958), acteur, scénariste, réalisateur et producteur de télévision américain ;
  (1830–1883), architecte américain.

Notes et références